Youngtown kan syfta på:

Youngtown, Arizona
Youngtown, Tasmanien